Le tableau suivant récapitule les pertes subies par les Alliés durant la bataille de l'Atlantique (1939-1945). Les tonnages coulés sont exprimés en tonneaux de jauge brute.

Notes et références

Sources 

  Runyan, Timothy J.; Copes, Jan M. To Die Gallantly: The Battle of the Atlantic, pgs. 85, 86
  Burns, R. W.;Warwick, K.; Rees, D. Radar Development to 1945, pg. 260
  Hickam, Homer H. Torpedo Junction: U-Boat War Off America's East Coast, 1942, pg. 2
  Beesly, Patrick; Erskine, Ralph; Gardner, W. J. R. Very Special Intelligence, pg. 173

Bataille ou opération navale de la Seconde Guerre mondiale